Agglutination (fra latin agglutinare) betyder "at sammensætte" eller "at sammenlime".

Agglutination kan henvise til:

Agglutination (biologi)
 Agglutinerende sprog